Assunção (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Assunção do Piauí, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Assunção (Arronches), een plaats in de Portugese gemeente Arronches
Assunção (Elvas), een plaats in de Portugese gemeente Elvas
Assunção (São Bernardo do Campo), een wijk in São Bernardo do Campo
Assunção (Barra Mansa), een wijk in Barra Mansa